Volgend is een lijst van landen waar het Spaans een officiële taal is gerangschikt volgens het inwonersaantal van de landen.

Landen 
In bepaalde landen is het Spaans niet de enige (officiële) taal. Het aantal inwoners is dus niet het aantal sprekers.

Gebiedsdelen

Zie ook 

 Spaans
 Lijst van onafhankelijke staten naar inwoneraantal
 Lijst van landen van de wereld
 Lijst van officiële talen naar land

taal Spaans
Spaans
Spaans